De Sint Jorispolder kan verwijzen naar verschillende polders:

 Sint Jorispolder (Nieuwvliet), een polder ten zuiden van Nieuwvliet.
 Sint-Jorispolder (Sint-Margriete), een polder ten noordwesten van Sint-Margriete.
 Sint-Jorispolder (Watervliet), een polder ten zuidoosten van Watervliet.